TV
 Sem Saída (reality show), exibido pela TV Record (Brasil)

Cinema
No Way Out (filme de 1987), com Kevin Costner, lançado no Brasil como Sem Saída
 The Score (filme), filme (2001) com Robert De Niro e Edward Norton, traduzido em Portugal como Sem Saída
Eden Lake, filme (2008) de terror rebatizado de Sem Saída no Brasil
Abduction, filme (2011) com Taylor Lautner traduzido no Brasil como Sem Saída